Circuit des Ardennes 2022 var den 48. udgave af det franske etapeløb Circuit des Ardennes. Cykelløbets fire etaper havde en samlet distance på 593,4 km, og blev kørt fra 6. april hvor det startede i Signy-le-Petit, til 9. april 2022 hvor løbet sluttede i Charleville-Mézières. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2022. Løbet tredje etape blev aflyst på grund af snevejr.

For andet år i træk vandt svenske Lucas Eriksson fra  løbet.

Etaperne

Samlede stilling

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke
* DNS = stillede ikke til start

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2022
UCI Europe Tour 2022